A római történelem két Germanicus nevű személyt tart számon. Apa és fia. Az apa germán hadjárataiért kapta e nevet megtiszteltetésként, a fiú születésekor.

 Nero Claudius Drusus Germanicus (Kr. e. 38–9) Livia Drusilla Augusta és Tiberius Claudius Nero fia.
 Germanicus Iulius Caesar (Kr. e. 24 – Kr. u. 19) a fenti Germanicus és Antonia Minor fia.